Kobban kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kobban (i Rönnskären, Malax), Österbotten, 
 Kobban (vid Trutören, Malax), Österbotten, 
 Kobban, Kimitoön, Åboland, 
 Kobban, Lovisa, Nyland, 
 Kobban, Pyttis, Kymmenedalen,

Sverige 

 Kobban, Ljusterö, Österåkers kommun, Uppland,

Se även
Norra Kobban
Kobben
Kobbarna